Key Biscayne puede referirse en esta enciclopedia a:

 Key Biscayne (Florida), población estadounidense;
 Cayo Vizcaíno, isla de este mismo país; 
 Key Biscayne (indumentaria)
 Masters de Miami, torneo de tenis.